Луис Доналдо Колосио има више значења:

 Луис Доналдо Колосио (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Луис Доналдо Колосио, Сан Хосе (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Луис Доналдо Колосио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику